Усова у́лица — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь разных людей с фамилией Усов.

Россия 
 Улица Павла Усова — улица в Архангельске;
 Усова улица — улица в Прокопьевске;
 Усова улица — улица в Томске, названа в честь крупного учёного-геолога академика М. А. Усова (1883—1939).

Украина 
 Улица Усова — улица в Никополе.